Odonturoides är ett släkte av insekter. Odonturoides ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Odonturoides